Open Sud de France 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu Open Sud de France rozgrywany w dniach 31 stycznia–6 lutego 2022 roku w Montpellier na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 490 990 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji